Mayerhofer :

 Christian Mayerhöfer (né en 1971),  joueur allemand de hockey sur gazon.
 Ferdinand Mayerhofer (1881-1960),  acteur autrichien.
 , (1859-1925) artiste et auteur autrichien.
 Lisa Mayerhöfer (née en 2002), joueuse allemande de hockey sur gazon
 Veronika Mayerhofer (née en 1992), fondeuse autrichienne.